Allogenes ist die Bezeichnung für zwei verschiedene gnostische Schriften:

 Allogenes, eine Schrift aus der Nag-Hammadi-Bibliothek
 (Allogenes), eine fragmentarisch erhaltene Schrift aus dem Codex Tchacos

Allogenes bezeichnet weiterhin
 eine Gattung der Glanzschnecken (Oxychilidae)

Allogen wird als Begriff in der Medizin verwendet:
 Allogenes Material sind Organe, Gewebe oder Zellen, die nicht vom Patienten stammen, sondern von einem genetisch verschiedenen Spender. Dieses spielt eine Rolle bei der Allotransplantation.

Allogenese
 siehe Adaptive Radiation